

Patronyme

Les Bugatti sont une famille d'artistes italiens :

Autres :
 Giovanni Battista Bugatti (1779-1869), bourreau des États pontificaux.
 Ottavio Bugatti (1928-2016), footballeur italien.

Autres 
 Bugatti : constructeur automobile (marque historique d'automobile de 1909 à 1964 à Molsheim-Dorlisheim en Alsace)
 Bugatti Automobili SpA (première résurrection de la marque à Campogalliano en Italie de 1987 à 1995 par l'italien Romano Artioli)
 Bugatti Automobiles SAS (seconde résurrection de la marque à Dorlisheim en Alsace en 1998 par le groupe allemand Volkswagen AG)
 Autorail Bugatti
 Messier-Bugatti
 Circuit Bugatti
 Château Bugatti
 Cité de l'Automobile : collection de Bugatti des frères Schlumpf à Mulhouse (plus importante collection du monde de Bugatti)

 Bugatti, chanson du rappeur américain Ace Hood sortie en 2013.

Bugatti